Příjmení Gilmore nese více různých osobností:

 Gary Gilmore (1940–1977) – americký kriminálník a vrah
 Greg Gilmore (* 1962) – americký bubeník francouzského původu
 Charles W. Gilmore (1874–1945) – americký paleontolog
 Jared S. Gilmore (* 2000) – americký dětský herec
 Jim Gilmore (* 1949) – americký politik